Castelen est un patronyme pouvant désigner:

Guno Castelen (né en 1962), homme politique surinamais
Romeo Castelen (né en 1983), joueur néerlandais de football

Homonymie de patronyme